Bankia är ett släkte av musslor. Bankia ingår i familjen skeppsmaskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skeppsmaskar
Bankia